Плесков:
 Плесков — старое название города Псков
 Плесков, Юрий Викторович — советский и российский учёный электрохимик
 Плесков (поезд) — дизель-электропоезд сообщением Санкт-Петербург — Псков
 Плесков — старое название села Плесецкое на реке Плеске Киевщина